Hambardsumjan ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hambardsumjan (* 1986), russischer bzw. armenischer Boxer
 Wiktor Hambardsumjan (1908–1996), armenischer Astrophysiker und Astronom